La paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de la Vallée de l’Aisne est une circonscription administrative de l'Église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 
En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 21 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de la Vallée de l’Aisne est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Soissons du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Vic-sur-Aisne. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres permanents

Patrimoine religieux remarquable

Source

Annexes

Articles connexes  
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de la Vallée de l’Aisne sur le site du diocèse
  

Saint Pierre Saint Paul de la Vallée de l'Aisne

Fondation en 1999